Lògica: Raonament abductiu, sil·logisme o mètode de raonament que, partint dels fets empírics basats en l'experiència, genera hipòtesis sobre conclusions, sent aquestes només probables.
 Anatomia: abducció (anatomia), separació de determinades parts del cos del pla sagital medial.
 Geologia: abducció (geologia), en tectònica de plaques forma de separar-se les plaques diferent de subducció.
 Psicologia cognitiva: l'abducció, forma de raonament intuïtiu consistent en suprimir les solucions impossibles. Aquesta lògica és oposada a un mètode d'exploració sistemàtic.
 Ufologia'': Abducció, segrest d'un ésser humà per part d'éssers extraterrestres.